Унукма има више значења:

 Општина Унукма (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Унукма (Унукма, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику